La Carena de la Baga, o Carena de la Baga de Vall-llosera, és una serra a cavall dels termes municipals de Castellterçol i de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès.

Està situada a l'extrem de llevant del terme municipal, a ponent del Coll de Sant Llogari. Forma part de la Baga de Vall-llosera, que tanca pel sud. Es troba a l'esquerra del torrent de Colljovà i a la dreta de la riera de Sant Joan, al nord-est de la masia de Rubió. És al nord-oest de la Sala de Sant Llogari, on hi ha l'església de Sant Llogari de Castellet.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006
 PERARNAU I LLORENS, Jaume i PIÑERO I SUBIRANA, Jordi. Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Monistrol de Calders: Ajuntament de Monistrol de Calders, 1993. Sense ISBN.

Baga
Baga